John Fitch  kan syfta på bland andra:

* John Fitch (1743–1798), amerikansk uppfinnare
 John Fitch (1917–2012), amerikansk racerförare
 John Nugent Fitch (1840–1927), brittisk botanisk illustratör